Die Communauté de communes des Portes du Luxembourg ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Ardennes in der Region Grand Est. Sie wurde am 23. Dezember 1994 gegründet und umfasst 50 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Carignan.

Historische Entwicklung 
Im Jahr 2014 wurde der Gemeindeverband von Communauté de communes de Carignan, Mouzon et Raucourt auf die aktuelle Bezeichnung umbenannt.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Portes du Luxembourg
Gegründet 1994